Ajami – film del 2009
Ajami – dialetto del persiano
Ajami – variante dell'alfabeto arabo usata per le lingue africane
Ajami – sobborgo di Tel Aviv